Les Âmes noires est le cinquième album de la série de bande dessinée Superdupont. Il est dessiné par Alexis, Solé et Gotlib, qui coécrit aussi le scénario avec Jacques Lob.

Album de Superdupont
Album de bande dessinée sorti en 1995